Juan Acosta puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Juan Acosta, militar argentino del siglo XIX, uno de los llamados Treinta y Tres Orientales;
 Juan Acosta (1957-), actor argentino;
 Juan Acosta Muñoz (1819-1887), militar y político español.